Балли́ста (, от  ←  «бросать»), Баллиста — античная двухплечевая машина торсионного действия для метания камней. 

Позднее в первых веках нашей эры под баллистами стали подразумевать стреломёты.

Общие сведения 
Греки именовали подобные камнемёты «палинтонами», то есть стреляющими по навесной траектории, или «катапелтай петроболос», то есть буквально — камень против щита (пронзающий щит камнемёт). Наиболее широко употребляется римское название данного орудия — «баллиста» (). Баллисты по конструкции мало чем отличаются от катапульт, различия возникают из-за метода стрельбы. В то время как катапульты стреляют стрелами (дротиками) почти горизонтально, баллиста предназначена для стрельбы камнями под большим углом возвышения.

Баллисты появились примерно в 399 до н. э., о применении баллист достоверно известно с времени Александра Македонского. Видимо, баллисты появились на 50—60 лет позже катапульт как их модификация. Если катапульты применялись против живой силы противника, то баллиста предназначена прежде всего для разрушения оборонительных или осадных сооружений. В рассказе об осаде Тира Диодор по-гречески так именует баллисту:
«Александр установил камнеметные катапульты в соответствующих местах и заставил стены содрогаться от валунов, которые они метали.»

Тяжёлые типовые баллисты метали камни весом в 26 кг, в то время как вес дротика даже тяжелой катапульты не превышал 2 кг (см. статью Катапульта). Понятно, что баллиста была гораздо массивнее и сложнее катапульты. Однако и эффект от концентрированного применения десятков тяжёлых баллист бывал сокрушителен для стен городов. Баллиста использовалась для разрушения оборонительных сооружений по верхнему гребню стен — навесов, башен, метательных машин, защитных зубцов и для уничтожения защитников стены.

Калибр баллисты зависел от веса камня, как правило ограненного по форме ядра. Античными историками упоминаются баллисты, способные метать камни весом в полталанта (~13 кг) и талант (~26 кг). Как исключение приводятся сведения о более мощных баллистах под камни в 3 таланта (~78 кг). Древнеримский автор I в. до н. э. Витрувий в своем труде перечисляет калибры баллист, начиная от 0,6 кг и до веса в 3 таланта. В византийском словаре Суде упомянут камнемёт калибром в 2 таланта.

Устройство и параметры баллисты 

Устройство баллисты мало чем отличается от конструкции катапульты. Автор трактата IV века о военном деле Вегеций указал, что жилы животных являются наиболее подходящим материалом для изготовления торсионов:
«Следует с величайшим старанием составлять запас жил, так как онагры, баллисты и остальные метательные орудия не приносят никакой пользы, если их нельзя натянуть канатами или жилами. Также конский волос из грив и хвостов лошадей очень хорошо подходит для баллист. Несомненно, что волосы женщин также очень хороши для подобного рода машин, что доказано на опыте в момент тяжелого положения Рима. Когда Капитолий был осажден, то вследствие постоянного и долгого употребления метательные машины испортились, а запаса жил не было, тогда римские матроны срезали свои волосы и дали их своим сражающимся мужьям; машины были исправлены, и нападение врагов отражено.»

Древнеримский автор Витрувий (I в. до н. э.) приводит технические данные о  баллистах:
«Баллиста, способная бросать камни в 0,6 кг, должна иметь  размер отверстия для скрученного жгута шириной в 5 пальцев; для камней 1,1 кг - шесть пальцев; для камней 1,7 кг - семь пальцев; для камней 3,3 кг - восемь пальцев; для камней 6,5 кг - десять пальцев; для камней 13 кг - двенадцать пальцев и 9/16-х; для камней 26 кг - пятнадцать пальцев...
Закрутка жгута осуществляется до такой степени, когда жгут после удара по нему рукой издает ровный мелодичный звук по всей длине, такой же звук должен быть в другом жгуте...»

Сведения о дальнобойности баллист довольно противоречивы. Иосиф Флавий сообщает, что при осаде Иерусалима в I в., римляне имели «громадные» баллисты, кидающие камни весом в 1 талант [26 кг] на расстояние около 360 м. Камни в полёте издавали свист и при падении убивали сразу нескольких человек. А вот древнегреческий инженер Филон Александрийский сомневался в дальнобойности баллист калибра в 1 талант более чем на 170 м (А.73). При осаде Родоса в 305 до н. э. Деметрий Полиоркет разрушал стены города из баллист того же калибра с дистанции примерно в 150 м.  Афиней сообщал про баллисту Архимеда, которая могла метать камни в 3 таланта (78 кг) на один стадий, то есть примерно на 170 м.

Современные исследователи достигают значительно более скромных результатов. Германский артиллерийский офицер Е. Шрамм в начале XX века построил модель баллисты и сумел метнуть свинцовое ядро весом менее чем полкилограмма на 300 м. В одной из образовательных серий BBC «Building the Impossible: The Roman Catapult» за 2000 г. группа энтузиастов за неделю смастерила огромную баллисту с использованием компьютерного моделирования и современной техники. Баллиста весом 8,5 тонны метнула ядро в 26 кг на 85 м, и более того, после нескольких выстрелов их орудие пришло в негодность.

Известно, что во время осады Рима для починки баллист вместо жгутов из связок животных использовались женские волосы.

На вооружении Рима 
Считается, что римляне в начале своей экспансии не производили метательных машин, предпочитая использовать захваченные у врагов. Так Аппиан, описывая войны Рима с понтийским царем Митридатом в I в. до н. э., замечает, что катапульты (так Аппиан звал баллисты) римский полководец Сулла получал из Фив. При осаде Афин Сулла успешно применил тяжелую картечь, выпуская из баллист одновременно по 20 свинцовых ядер.

Армия позднего Рима была насыщена метательными машинами. Согласно автору IV века Вегецию карробаллисты, то есть установленные на повозках стреломёты, состояли на штатном вооружении каждого легиона:
«Обычно каждая центурия имеет свою „карробаллисту“ (баллисту, поставленную на повозку), к которым приписываются мулы для перевозки и по одному человеку из каждой палатки, то есть 11 человек, для её обслуживания и наводки. Чем эти баллисты больше, тем дальше и сильнее они бросают стрелы. Они не только защищают лагерь, но и в поле они ставятся позади тяжеловооружённой пехоты. Силе их удара не может противостоять ни вражеский всадник, одетый в панцирь, ни пехотинец, защищённый щитом. Таким образом, в одном легионе обычно бывает 55 карробаллист.»
Для метания камней штатным вооружением легиона в IV в. являлись онагры. Карробаллисты и онагры представляли собой аналог полевой артиллерии римлян. Для осады городов римляне подтягивали более тяжёлые машины.

Действие баллист при штурме римлянами еврейского города красочно передал древнееврейский историк I в., очевидец описываемых событий, Иосиф Флавий в хронике «Иудейской войны»:
«Тогда Веспасиан велел расставить кругом метательные машины, которых войско имело в числе 160 штук, и стрелять в тех, которые занимали стены. Катапульты бросали свои копья, баллисты — камни весом в один талант [~26 кг], пылающие головни и густые кучи стрел, которые… сделали стену недоступной для иудеев.[…] Действие [баллист] губило многих сразу, тяжесть извергнутых ими камней срывала брустверы со стены, разбивала углы башен. […] О мощи боевых орудий можно судить по некоторым случаям, имевшим место в ту ночь. Одному из людей Иосифа, стоявшему на стене, камнем сорвало голову, причём череп был отброшен на расстояние трёх стадий от туловища. На рассвете беременная женщина, только что покинувшая свой дом, была застигнута камнем, который вырвал у неё дитя из утробы и отбросил его на полстадии [~90 м]. Так велика была сила баллист.»

Оценка 

Представляя собой применение принципа, хорошо зарекомендовавшего себя в строительстве стреломётов (эутитонов, катапульт), к метанию камней, баллиста на практике оказалась далеко не удовлетворительна в этой роли, что в особенности касается наиболее тяжёлых осадных вариантов. Наиболее принципиальным недостатком было то, что плечи баллисты после выстрела останавливались ударом о раму, что создавало сильнейшее сотрясение, сбивающее наводку и разрушающее саму машину (тот же недостаток был характерен и для стреломётов, но они никогда не достигали размеров и мощности крупных баллист). Это вынуждало делать все детали баллисты чрезвычайно массивными, и всё равно долговечность её была невысока (что и продемонстрировали вышеупомянутые опыты с реконструированным орудием). Наличие двух торсионов создавало сложности в настройке — требовалось обеспечить постоянство натяжения обоих плеч баллисты, что при использовании торсионов из органических материалов должно было быть нетривиальной задачей. Можно прийти к выводу, что тяжёлые баллисты были работоспособным и достаточно эффективным, но очень сложным и неудобным в эксплуатации оружием.

Не удивительно, в свете вышесказанного, что эволюция камнемётных машин на баллисте далеко не завершилась: впоследствии в римской армии их существенно потеснил также торсионный, но более простой по конструкции и менее материалоёмкий одноплечевой онагр. Для него был характерен всё тот же недостаток в виде сильного соударения метательного рычага и рамы после выстрела (отсюда и название — при выстреле машина «брыкалась» как дикий осёл-онагр), однако большая технологичность, простота в обслуживании (один торсион вместо двух), большая надёжность и меньшая стоимость отчасти компенсировали низкую долговечность. В Средние века же конструкция баллисты просто не была воспроизведена — её место в нише тяжёлого камнемёта заняли являющиеся продуктом совершенно иной линии развития допороховой артиллерии гравитационные метательные машины, оказавшиеся, несмотря на кажущую примитивность конструкции, более эффективными и совершенными; в частности, именно гравитационный требушет оказался первым действительно эффективным дальнобойным стенобитным орудием, что произвело революцию в средневековой фортификации (баллисты и онагры могли разрушать лишь самые слабые участки крепостных стен, вроде внутренних переходов или галерей для лучников, сама же капитальная кладка стены была им «не по зубам»).

Наряду с применением в полевых сражениях, баллисты имелись и на флоте. Рядовые корабли, предназначенные для эскадренного сражения, вооружались лишь лёгкими машинами — с достаточной достоверностью доказано применение в морских сражениях античности 10-фунтовых (масса снаряда около 3,3 кг) баллист, ядра для которых были найдены на морском дне на месте битвы при Акциуме. Тактика их применения сводилась к единственному залпу с дистанции в 150—200 метров при сближении боевых линий флотов (гребные флоты обычно сражались в строе фронта, а не в привычных по эпохе парусников кильватерных колоннах, так что под «линией» в данном случае следует иметь в виду ряд кораблей, выстроившихся бортами друг к другу и развёрнутых к противнику носом). Против тогдашних кораблей с их лёгкой конструкцией и очень уязвимым «двигателем» в виде плотно расположенных в корпусе гребцов даже 10-фунтовая баллиста должна была быть достаточно действенным оружием, но решающей силой в морском сражении камнемётные машины не были — залп из них мог значительно повредить или даже потопить отдельные корабли, расстроить боевые порядки противника, но исход боя решали не они, а таран, абордаж и перестрелка с использованием станковых стреломётов, луков, пращей и дротиков. Указания на использование на флоте зажигательных снарядов носят весьма противоречивый характер, поэтому мы не в праве судить о его характере и эффективности.

См. также 
 Баллистарии

Примечания

Литература 
 
 Виоле-ле-Дюк Эжен. Осада и оборона крепостей. Двадцать два столетия осадного вооружения / Пер. А. А. Цыпленкова. — М.: Центрполиграф, 2009. — 378 с.: ил. —  ISBN 978-5-9524-4239-9.
 Кэмпбелл Данкан Б. Искусство осады. Знаменитые штурмы и осады Античности / Пер. с англ. О. В. Серебровской. — М.: Эксмо, 2008. — 224 с.: ил. — Серия «Военная история человечества». — ISBN 978-5-699-27073-6.
 Носов К. С. Осадная техника Античности и Средневековья. — СПб.: Полигон, 2003. — 368 с.: ил. — Серия «Военно-историческая библиотека». — ISBN 5-89173-222-X.
 Носов К. С. Осадная техника. Античность и Средневековье. — М.: Эксмо, 2010. — 328 с.: ил. — Серия «Военная история человечества». — ISBN 978-5-699-42199-2.

Ссылки 

 Классификация метательных машин , статья на сайте xlegio.ru
 О катапультах , статья из журнала "Техника-Молодёжи" №10 (1979) на сайте xlegio.ru
 Marcus Vitruvius Pollio , de Architectura, Book X, 10-12 — древнеримский автор I в. до н. э. о метательных машинах
  — обзорная статья на английском о метательных машинах на основе античных первоисточников
  Tormentum, A Dictionary of Greek and Roman Antiquities (1890) (eds. William Smith) - наиболее полная обзорная статья на английском о метательных машинах на основе античных первоисточников

История вооружений
Метательные машины по алфавиту
Торсионные метательные машины
Камнемёты
Стреломёты
Военная техника Древнего Рима